D-band kan syfta på:

 D-band (NATO) – frekvensband från 1 till 2 GHz
 D-band (vågledare) – millimetervågband från 110 till 170 GHz
 D (band) – ett japanskt visual kei-rockband